Obsessieve-compulsieve stoornis
 Carbonylsulfide
 OCS (televisiekanaal)